O Campeonato Mundial de Triatlo de 1997 foi a nona edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Perth, Austrália no dia 16 de novembro, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

Junior masculino

Junior feminino

1997
World Triathlon Series
Desporto na Austrália em 1997